Класс Штифеля — Уитни — определённый характеристический класс, соответствующий вещественному векторному расслоению . Обычно обозначается через . Принимает значения в , кольце когомологий с коэффициентами в .

Компонента  в -х когомологиях  обозначается  и называется -м классом Штифеля — Уитни расслоения , так что
 
Классы  являются препятствиями в  к построению -го линейно независимого сечения , ограниченного на -й остов .

Аксиоматическое определение 

Здесь и далее,  обозначает сингулярные когомологии пространства  с коэффициентами в группе .

Класс Штифеля — Уитни определяется как отображение, сопоставляющее расслоению  элемент кольца гомологий  так, что выполняются следующие аксиомы:
 Естественность:  для любого расслоения  и отображения , где  обозначает соответствующее индуцированное расслоение над .
  в .
  является образующей  (условие нормализации). Здесь  — это тавтологическое расслоение.
  (формула произведения Уитни).

Можно показать, что удовлетворяющие этим аксиомам классы действительно существуют и единственны (по крайней мере, для паракомпактного пространства )

Исходное построение 
Классы Штифеля — Уитни  были предложены  и Х. Уитни как приведение по модулю 2 классов, измеряющих препятствия к построению -го линейно независимого сечения , ограниченного на -й остов . (Здесь  — размерность слоя  расслоения ).

Более точно, если  является CW-комплексом, Уитни определил классы  в -й группе клеточных когомологий  с нестандартными коэффициентами.

А именно, в качестве коэффициентов берётся -я гомотопическая группа многообразия Штифеля  наборов из  линейно независимого вектора в слое . Уитни доказал, что для построенных им классов  тогда и только тогда, когда расслоение , ограниченное на -скелет , имеет  линейно независимое сечение.

Поскольку гомотопическая группа  многообразия Штифеля всегда или бесконечная циклическая, или изоморфна , существует каноническая редукция классов  к классам , которые и называются классами Штифеля — Уитни.

В частности, если , то эти классы просто совпадают.

Связанные определения 

 Если мы работаем на многообразии размерности , то любое произведение классов Штифеля — Уитни общей степени  может быть спарено с -фундаментальным классом этого многообразия, давая в результате элемент ; такие числа называют числами Штифеля — Уитни векторного расслоения. К примеру, для расслоения на трёхмерном многообразии есть три линейно независимых числа Штифеля — Уитни, соответствующие ,  и . В общем случае, если многообразие -мерно, различные числа Штифеля — Уитни соответствуют разбиениям  в сумму целых слагаемых.
 Числа Штифеля — Уитни касательного расслоения к гладкому многообразию называются числами Штифеля — Уитни этого многообразия. Они являются инвариантами кобордизма.
 Естественному отображению приведения по модулю два, , соответствует гомоморфизм Бокштейна
 
 Образ класса  под его действием, , называется -м целым классом Штифеля — Уитни.
 В частности, третий целый класс Штифеля — Уитни является препятствием к построению -структуры.

Свойства 

 Если расслоение  имеет  сечений, линейно независимых над каждой точкой, то .
  при .
 Первый класс Штифеля — Уитни обращается в ноль тогда и только тогда, когда расслоение ориентируемо. В частности, многообразие  ориентируемо тогда и только тогда, когда .
 Расслоение допускает спинорную структуру, тогда и только тогда, когда первый и второй классы Штифеля — Уитни оба обращаются в ноль.
 Для ориентируемого расслоения, второй класс Штифеля — Уитни лежит в образе естественного отображения  (или, что то же самое, так называемый третий целый класс Штифеля — Уитни обращается в ноль) тогда и только тогда, когда расслоение допускает -структуру.
 Все числа Штифеля — Уитни гладкого компактного многообразия  обращаются в ноль тогда и только тогда, когда это многообразие является границей (без учёта ориентации) гладкого компактного многообразия.

Литература 

 Прасолов В. В. Элементы теории гомологий.
 Husemoller D.  Fibre Bundles. — Springer-Verlag, 1994.
 Милнор Дж., Сташев Дж. Характеристические классы. — : Мир, 1979. — 371 с.

Примечания 

Алгебраическая топология
Характеристические классы